Battleground — второй студийный альбом англо-ирландского бойз-бенда The Wanted, выпущенный 4 ноября 2011 года на лейбле Island Records.

Коммерческий успех 
Альбом дебютировал под #4 в Ирландии, став первым альбомом, попавшим в Топ-10 в этой стране. В Великобритании альбом дебютировал под #5. В первую неделю продаж было продано 47,530 копий альбома. Хотя Battleground дебютировал на одну позицию ниже, чем дебютный альбом группы, продажи были на 22,91 % выше.

Список композиций

Чарты и сертификации

Чарты

История релиза

Примечания 

Альбомы The Wanted
Альбомы Island Records